JAU steht für:
 Flughafen Jauja (IATA-Code), peruanischer Flughafen
 Campbell County Airport (Tennessee) (FAA-Code), Flughafen in Jacksboro (Tennessee), Campbell County, Tennessee

Jau oder Jaú steht für:
 Jau (Angola), angolanische Gemeinde
 Jau (Süd-Kordofan), Ort in Süd-Kordofan
 umgangssprachliche, ursprünglich rheinisch-niederdeutsche Version für Ja
 Nationalpark Jaú in Brasilien
 Jaú (São Paulo), Ort in Brasilien
 Zungarowels, südamerikanischer Riesenwels

Jau ist der Familienname folgender Personen:
 Fabrice Jau (* 1978), französischer Fußballspieler

Jaú ist der Rufname folgender Personen:
 Euclydes Barbosa (1909–1988), brasilianischer Fußballspieler

jau steht für:
 Yaur (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache in Papua (Provinz), indonesischer Teil der Insel Neuguinea

Siehe auch:
 Jau-Dignac-et-Loirac
 Schluck und Jau

Abkürzung